ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v bratislavské městské části Nové Mesto.

Založen byl v roce 1947. V roce 2011 proběhla fúze s FK Nepočujúci Bratislava (založený v roce 1950), s čímž poté souvisela i následná změna názvu na ŠK Štart Nepočujúci 1947. V roce 2014 proběhlo sloučení 3 novoměstských klubů (ŠK Štart Nepočujúci, FK BCT a ZŠ Kalinčiakova) do nově vytvořeného subjektu NMŠK 1922 Bratislava. Klub ovšem i tak dohrál sezónu 2014/15 pod původním názvem.

Největšího úspěchu klub dosáhl v roce 1996, kdy se mu podařilo poprvé postoupit do čtvrté ligy.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1947 – založení
 TJ Štart Bratislava (Telovýchovná jednota Štart Bratislava)
 ŠK Štart Bratislava (Športový klub Štart Bratislava)
 2011 – fúze s FK Nepočujúci Bratislava ⇒ ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava (Športový klub Štart Nepočujúci 1947 Bratislava)
 2014 – fúze s FK BCT Bratislava a ZŠ Kalinčiakova ⇒ NMŠK 1922 Bratislava
 2015 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky – archiv z 1. srpna 2015 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1947
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
Nové Mesto (Bratislava)